Michael Anderson (košarkaš)
Michael Anderson (američki glumac)
Michael Anderson (britanski glumac)
Big Sean (Sean Michael Anderson), američki glazbenik